Betel — cidade bíblica por vezes grafada Bethel

Geografia dos Estados Unidos 
Bethel (Alasca)
Bethel (Carolina do Norte)
Bethel (Connecticut)
Bethel (Delaware)
Bethel (Minnesota)
Bethel (Missouri)
Bethel (Nova Iorque)
Bethel (Ohio)
Bethel Acres
Bethel Heights
Bethel Island
Bethel Park
Bethel Springs

Desambiguações de topônimos